August Suter (politicus) (1829-1901), Zwitsers politicus
 August Suter (beeldhouwer) (1887-1965), Zwitsers beeldhouwer